Amerikai Egyesült Államok
 Lyman (Dél-Dakota)
 Lyman (Dél-Karolina)
 Lyman (Kalifornia)
 Lyman (Maine)
 Lyman (Mississippi)
 Lyman (Nebraska)
 Lyman (New Hampshire)
 Lyman (Utah)
 Lyman (Washington)
 Lyman (Wyoming)
 Lyman megye, Dél-Dakota

Hold
 Lyman, kráter